Saski Baskonia – squadra di basket
 Club Deportivo Baskonia – squadra di calcio